halogenidek, -1 oxidációs állapotú halogént tartalmazó vegyületek kémiai gyűjtőneve
 halogenidek ásványosztálya, természetes eredetű halogénsók ásványtani gyűjtőneve